Guido Dussin – politico e architetto italiano
 Luciano Dussin – politico italiano